Аббандандо — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1910–1942) — американский наёмный убийца.

Вымышленные персонажи
 Дженко Аббандандо — персонаж романа «Крёстный отец».